

Onomastica
Giampietro – variante del nome proprio di persona italiano Gianpietro.

Persone
Giampietrino – pittore italiano.
Domenico Pellegrini Giampietro – politico, accademico, economista e scrittore italiano.
Michele Giampietro – pedagogista e filatelista italiano.

Altri progetti